La saison 1957-1958 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la cinquième saison consécutive.

Après un début de saison correct, le club héraultais va s'effondrer et végéter dans le bas du classement pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes vont chuter en seizièmes de finale face au voisin nîmois mais ils vont réagir en Coupe Drago en atteignant les quarts de finale, éliminant au passage deux clubs de première division.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1957-1958 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier